Marguerite est le titre de plusieurs films:

 Marguerite, court-métrage d'Éric Godon sorti en 2013
 Marguerite, film réalisé par Xavier Giannoli et sorti en 2015
 , court-métrage de Marianne Farley sorti en 2017
 Marguerite, film réalisé par Mik Colignon et sorti en 2018.

Voir aussi 
 Marguerite et Julien, film réalisé par Valérie Donzelli et sorti en 2015

Notes et références